Valvarrone – comune della provincia di Lecco creato dalla fusione di Introzzo, Tremenico e Vestreno
 Valvarrone – valle del torrente Varrone